Abraham Burman kan avse:

Abraham Laurentii Burman, prost och riksdagsman
Abraham Abrahami Burman, kontraktsprost och riksdagsman, den föregåendes son
Abraham Wilhelm Burman, bergmästare, den föregåendes son